Il doppio del torneo di tennis Mordovia Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Denis Istomin e Evgenij Kirillov che hanno battuto in finale Aleksandr Krasnoruckij e Denis Macukevič 6-2, 7-69.

Teste di serie 

 Pavel Čechov /  Michail Elgin (semifinali)
 André Ghem /  Boy Westerhof (quarti di finale)

 Aleksandr Krasnoruckij /  Denis Macukevič (finale)
 Nikolaj Nesterov /  Vladimir Obradović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2008